Галликсон — фамилия.

Представители:
 Галликсон, Карли (род. 1986) — американская теннисистка.
 Галликсон, Томас (род. 1950) — ватиканский дипломат, апостольский нунций на Украине.